SMP kan stå för

 Finlands landsbygdsparti ()
 Significant Market Power
 Smålandsposten
 Statens maskinprovningar
 Svensk Maskinprovning AB
 Sveriges Medeltida Personnamn
 Symmetric Multiprocessing
 Sympatikusberoende smärta, se Komplext regionalt smärtsyndrom